412 км, 412-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 412 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги в Кемеровской области перед станцией Калтан. Код 865110.
 412 км — остановочный пункт Московской железной дороги в Курской области. Код 206297.
 412 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги в Оренбургской области. Код 815643.
 412 км — остановочный пункт Донецкой железной дороги в Донецкой области. Код 486236.